Аркос-де-Халон () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Мединасели. Занимает площадь 441,54 км². Население 1830 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 166 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Сории